Analiză poate fi:
Analiză,  metodă științifică de cercetare care se bazează pe studiul sistematic al fiecărui element în parte; examinarea amănunțită a unei probleme:

Altele 
 Medicină de laborator